Едгар Лапрад (,  10 жовтня 1919, Сена Рівер Фірст Нешіон, Онтаріо —  28 квітня 2014 Тандер-Бей) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1993 року. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1935 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) та «Порт-Артур Брюїнс» (ТБЮХЛ).

Загалом провів 518 матчів у НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Аллана — 1939.
 Пам'ятний трофей Колдера — 1946.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949, 1950.
 Приз Леді Бінг — 1950.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Члени зали слави хокею
Уродженці Онтаріо
Померли в Тандер-Беї